Дурная кровь может означать:

Кино и телевидение 
 «Дурная кровь» — название нескольких фильмов, мультфильмов и сериалов разных стран и лет.
 «Дурная кровь» — эпизод (1998) сериала «Секретные материалы».

Литература 
 «Дурная кровь» — роман Уильяма Марча.
 «Дурная кровь» — роман Джоан Роулинг.

Bad Blood 
Песни
 «Bad Blood -Single-» — песня (1992) из альбома Zetsuai 1989 -Version 2-.
 «» — песня (1999) группы Ministry
 «» — песня (2012) группы Bastille.
 «Bad Blood» — песня (2015) Тейлор Свифт.
Альбомы
  — альбом (2013) группы Bastille.
  — альбом (2013) группы Blood on the Dance Floor.
Прочее
  — состязание по реслингу.